è un toponimo slavo che indica numerose località, tra le quali:
 Nikol'skoe – cittadina dell'Oblast' di Leningrado
 Nikol'skoe – cittadina del Territorio della Kamčatka

Pagine correlate 

 Nikol'sk
 Nikol'skaja
 Nikol'skij
 Nikol'skij rajon